Игошино — название населённых пунктов в России:

 Игошино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Игошино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Игошино — посёлок в Ермишинском районе Рязанской области.